Miejscowości w USA:
 Chimney Rock – wieś w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford
 Chimney Rock – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Gminy w USA:
 Chimney Rock (ang. Chimney Rock Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford
 Chimney Rock (ang. Chimney Rock Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau